

Patronyme 

 Francesco Capelli peintre italien du  ;
 Giovanni Maria Capelli (1648-1726), compositeur italien de musique baroque ;
 Pietro Capelli (?-1734), peintre italien ;
Alfredo Capelli (1855-1910), mathématicien italien qui découvrit l' ;
 Roberto Capelli (1957-), homme politique italien ;
 Ivan Capelli (1963-), pilote automobile italien ;
 Adler Capelli (1973-), coureur cycliste italien ;
 Jesse Capelli (1979-), actrice porno canadienne ;
 Loren Capelli (1981-), artiste peintre et illustratrice française ;
 Ermanno Capelli (1985-), coureur cycliste italien ;
 Claudio Capelli (1986-), gymnaste suisse ;
 Daniele Capelli (1986-), footballeur italien ;
 Vincenzo Capelli (1988-), rameur italien.